Санкт-Томас:
 Санкт-Томас — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Санкт-Томас — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Санкт-Томас-ам-Блазенштайн — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.